Irish stew peut désigner :
 Irish stew, un ragoût d'agneau considéré comme le plat national irlandais.
 Irish stew (roman), un roman noir de Jean-Pierre Bastid publié en 1999.